Polydrusus impressifrons — вид долгоносиков-скосарей из подсемейства Entiminae.

Описание 
Жук длиной 3,4—5,5 мм. Надкрылья в явственно торчащих тёмных щетинках. На верхней части тела чешуйки зелёного или жёлто-зелёного цвета, без явственного металлического блеска. Бёдра без зубцов. Лоб слегка вдавлен.

Экология 
Жук питается на лиственных породах и вредит плодовым и розам.

Примечания 

Polydrusus
Животные, описанные в 1834 году